Волчков Сергей:
  (род. 1988) — белорусско-российский исполнитель, победитель 2-го сезона музыкального проекта «Голос»;
 Волчков, Сергей Саввич (1707—1773) — переводчик, секретарь Академии наук.